Sibthorp ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Laet Waldo Sibthorp (1783–1855), britischer Politiker
 Humphry Sibthorp (1713–1797), britischer Botaniker
 John Sibthorp (1758–1796), englischer Botaniker